Пи́ркко Ма́ртта И́рмели Ма́ннола (, род. в 1938 году) — финская певица и актриса, особенно популярная в конце 1950-х, начале 1960-х годов. Победительница конкурса «Мисс Финляндия — 1958». В Германии и других странах Европы выступала также под упрощённым именем Пирко Манола.

Биография 
Свою карьеру Пиркко Маннола начала ещё подростком в Тампере в конце 1950-х, участвуя в качестве модели в показах джемпером, купальников и других изделий трикотажной фирмы .

В 1957 году брат Маннолы послал фотографию своей сестры на конкурс красоты «Мисс Финляндия». Организаторы конкурса пригласили Пиркко Маннолу в Хельсинки; всего в конкурсе участвовало 23 девушки. 2 февраля 1958 года победительницей стала Пиркко Маннола. В июне того же года Маннола представляла Финляндию на конкурсе красоты Мисс Европа, который проходил в Стамбуле (Турция) и заняла на нём четвёртое место.

В 1958 году началась и карьера Маннолы как певицы — она записала свой первый сингл, финскую версию песни «Я люблю тебя, Габриэль» (), которая быстро стала популярной. Популярными в Финляндии стали и многие другие записанные ею песни — особенно Kuinka rakkaus alkoi («Как я полюбила», 1960) и Kumipallo («Резиновый мяч», 1961).

В 1959 году Маннола с матерью переехала в Хельсинки. К этому же году относится и выход на экраны первого фильма, в котором играла Пиркко Маннола, — . Кинематографическая карьера Маннолы развивалась стремительно — в период с 1959 по 1963 год на экраны вышло 15 фильмов с её участием.

В 1964 году карьеры Маннолы как певицы на долгие годы прервалась — в результате слишком сильных нагрузок из-за постоянных выступлений ей пришлось сделать операцию на горле. Примерно к этому же периоду относится и кризис в финском кинопроизводстве, который сопровождался забастовками актёров и банкротством кинокомпаний; в 1964 году вышел всего один фильм с её участием, следующий фильм вышел в 1966 году, ещё один — только в 1969 году.

С середины 1960-х годов Маннола в большей степени становится театральной актрисой, её театральная карьера продолжается до настоящего времени (2010).

Фильмография 
  — 
  — Iskelmäketju
  — Nina ja Erik
  — Isaskar Keturin ihmeelliset seikkailut
  — 
  — Приключения учительницы
  — Tähtisumua
  — Minkkiturkki
  — Toivelauluja
  — Tyttö ja hattu
  — Miljoonavaillinki
  — 
  — Ihana seikkailu
  — Teerenpeliä
  — Villin pohjolan salattu laakso
  — Juokse kuin varas
  — Tänään olet täällä
  — 
  — Klippet
  — Harmagedon
  — Шлягер принца
  — Спящий
  — 
  — 
  —

Семья 
В 1968 году Пиркко вышла замуж за финского режиссёра Оке Линдмана (1928—2009). В 1978 году у них родилась дочь Хейди (Heidi).

Примечания

Ссылки 
 Pirkko Mannola: информация на сайте Pomus.net (Populaarimusiikin museoon — «Музей популярной музыки») 
 Pirkko Mannola: информация на сайте Bad-bad.de 

Актрисы Финляндии
Певцы и певицы Финляндии
Мисс Финляндия
Родившиеся в Сяяксмяки
Актрисы театра Финляндии
Киноактрисы Финляндии